Le Championnat d'Asie et d'Océanie de volley-ball masculin 2013 est la dix-septième édition de cette compétition organisée par l'AVC opposant vingt-et-une équipes nationales (à la suite du forfait de trois nations) des continents asiatique et océanien. Elle se dispute à Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 28 septembre au 6 octobre 2013.

Équipes participantes

Poules 
Les poules sont constituées selon le classement mondial au 23 janvier 2013.

* À la suite du forfait de la Jordanie, de l'Indonésie et du Pakistan, l'Ouzbékistan a été déplacé dans la poule A.

Phase préliminaire

Poule A

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule B

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule C

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule D

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule E

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule F

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule G

Résultats 

|}

Classement 

|}

Poule H

Résultats 

|}

Classement 

|}

Deuxième tour

Places 17 à 21

Phase de classement 
Lors du deuxième tour, chaque équipe est placée dans une poule de 4 avec une autre équipe déjà présente dans sa poule ainsi que 2 autres équipes d'une même poule. Toutes les équipes conservent les points acquis lors des confrontations directes.

Composition des groupes

Poule I 

|}

|}

Poule J 

|}

|}

Poule K 

|}

|}

Poule L 

|}

|}

Places 9 à 16

Places 9 à 12

Places 13 à 16

Places 1 à 8

Places 1 à 4

Places 5 à 8

Classement final

Récompenses individuelles 
 MVP : Saeid Marouf 
 Meilleur Marqueur : Zhong Weijun 
 Meilleur Attaquant : Amir Ghafour 
 Meilleur Contreur : Mohammad Mousavi  
 Meilleur Serveur : Zhong Weijun 
 Meilleur Passeur : Saeid Marouf 
 Meilleur Libéro : Farhad Zarif

Liens internes

Liens externes 

2013
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin
Événement sportif international aux Émirats arabes unis
Événement sportif à Dubaï
Asie Océanie masculin 2013
Sport aux Émirats arabes unis en 2013
Volley-ball en septembre 2013
Sport en octobre 2013